Ку́берт (, , ) — польская, чешская и немецкая фамилия. Известные носители:
 Куберт, Адам (род. 1959), американский художник комиксов.
 Куберт, Джо (1926—2012), американский деятель искусств, художник комиксов
 Куберт, Шерил (1940—1989), американская фотомодель и актриса